Cette liste présente les  de la  de la Chambre des communes du Royaume-Uni au moment de leur élection le  lors des élections générales britanniques de 2010. Elle présente les élus par circonscriptions.

Élus 

Ce tableau dresse la liste des , présentenant successivement les 533 élus d'Angleterre, les 59 d'Écosse, les 18 d'Irlande du Nord et les 40 du Pays de Galles.

Membres élus à la suite d'une élection partielle

Notes et références

Liens internes 

 Chambre des communes du Royaume-Uni
 Élections générales britanniques de 2010
 Gouvernement Cameron (1)
 Liste des circonscriptions électorales britanniques
 Liste des membres de la 
 Liste des membres de la 

Liste de députés britanniques